

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 12 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Many“ beginnt.

Many 



Manya 
 Manya, Miho (* 1996), japanische Fußballspielerin
 Manyak, Edgar (* 1967), rumänischer Musiker und Hochschullehrer
 Manyanet i Vives, Josep (1833–1901), spanischer Schulpriester Ordensgründer und Heiliger
 Manyanga, Francisco (1931–1973), mosambikanischer Widerstandskämpfer
 Manyani, Ismail (* 2000), marokkanischer Hürdenläufer

Manyi 
 Manyika, Tshepang (* 2001), botswanische Sprinterin
 Manyika, Zeke (* 1955), simbabwischer Musiker und Schlagzeuger
 Manyim, Philip Kipkurgat (* 1978), kenianischer Marathonläufer
 Manyisa, Oupa (* 1988), südafrikanischer Fußballspieler

Manyo 
 Manyoki, Adam (1673–1757), ungarischer Maler
 Manyonga, Luvo (* 1991), südafrikanischer Weitspringer

Manys 
 Manyschyn, Bohdan (* 1972), ukrainischer Geistlicher, Weihbischof in Stryj